Vajda Lajos (1908–1941) festő, grafikus
Vajda Lajos (1922–2008) grafikus
Vajda Lajos (1926–1990) történész
Vajda Lajos (1955) politikus